Album
 One More Night (Alquin), een muziekalbum van de Nederlandse band Alquin
 One More Night (Luv'), een muziekalbum van de Nederlandse band Luv'
Single
 One More Night (Phil Collins), een single van Phil Collins
 One More Night (Maroon 5), een single van de Amerikaanse band Maroon 5
 One More Night (Esther Hart), een single van Ester Hart